Маріуш Фірстенберг і Сантьяго Гонсалес були чинними чемпіонами, але цього разу не брали участі.

Браян Бейкер і Нікола Мектич здобули титул, у фіналі перемігши пару Раян Гаррісон і Стів Джонсон з рахунком 6-3, 6-4.

Сіяні пари 

  Трет Х'юї /  Макс Миинний (чвертьфінал)
  Олівер Марах /  Фабріс Мартен (півфінал)

  Роберт Ліндстедт /  Майкл Вінус (1-ше коло)
  Гільєрмо Гарсія-Лопес /  Леандер Паес (1-ше коло, знялися)

 Вайлд-кард 

  Седрік Де Цуттер /  Коннор Ґленнон (1-ше коло)''

  Девід О'Гейр /  Джо Салісбері (1-ше коло)

Основна сітка

Посилання 
 

Memphis Open
Світовий Тур ATP 2017